Hepburn, angol és skót családnév
 Hepburn, brit pop rock együttes
 Hepburn-átírás, a japán írás latin betűs leképzésének legelterjedtebb módja nyugaton

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Hepburn, településrész
 Hepburn, település Page megyében
 Hepburn, településtész Hardin megyében
 Hepburn Township, település Lycoming megyében
 Egyesült Királyság
 Hepburn, település Northumberlandban
 Kanada
 Hepburn, apró mezőgazdasági település